Александр Иванович Козлов (26 июля 1920, село Александровское, Ставропольский край — 3 сентября 2008, город Горячий Ключ, Краснодарский край) — советский разведчик, двойной агент.

Биография
В 1941 году, будучи лейтенантом РККА, попал в окружение под Вязьмой и присоединился к партизанам. В 1942 году вместе с беременной супругой попал в плен к немцам, которые, оставив жену и ребёнка в заложниках, вынудили Козлова стать агентом разведцентра «Абверкоманды-103», которая имела позывной «Сатурн».

В 1942 году А. Козлов закончил разведшколу «Сатурн» и в 1943-м заброшен с заданием в тыл советских войск в форме капитана РККА. В СССР он сразу же сдался в контрразведку, где был перевербован Главным управлением «Смерш». Козлов сумел не просто вернуться в «Абверкоманду-103», но и дослужился до должности начальника учебной части разведцентра в звании капитана «Абвера». Успешно вербовал немецких агентов, готовившихся для заброски в советский тыл. Пользуясь своим положением в разведшколе, Козлов под различными предлогами отчислял из школы наиболее антисоветски настроенных курсантов, которых возвращали в концлагеря.

В 1945 году А. И. Козлов попал в плен к американцам, которые передали его советской стороне. В Союзе он назвал 80 штатных сотрудников абверкоманды и многих учеников школы. Однако по причине совершенной секретности в личном деле А. И. Козлова не было никаких записей о его службе в разведке. Был награждён, секретно, орденом Красного знамени. В 1949 году он был осуждён за ношение секретных наград. Реабилитирован лишь в 1993 году, когда были рассекречены некоторые документы.

Александр Иванович Козлов стал прототипом Крылова — Крамера, главного героя повести Василия Ардаматского «„Сатурн“ почти не виден» (1963). Спустя несколько лет сюжет о советском разведчике был экранизирован в виде кинотрилогии: Путь в «Сатурн», Конец «Сатурна», Бой после победы.

Только в конце 1990-х и начале 2000-х годов на основе рассекреченных документов и интервью с Александром Козловым были сняты несколько документальных фильмов о разведчике.

Почётный гражданин города Борисова и села Александровского.

С 1974 года проживал в городе Горячий Ключ Краснодарского края, где и похоронен. В городском историческом музее есть экспозиция, посвящённая Александру Ивановичу.

Литература 

 Разведка и контрразведка в лицах. М., 2002
 Кубанская Энциклопедия. Биографический энциклопедический словарь. Краснодар, 2005
 Энциклопедия Ставропольского края. Ставрополь, 2006
 Горбачёв А. Н. Партизаны, диверсанты, подпольщики. М., Infogans, 2007
 Север А. Маршал с Лубянки. М. 2008

Ссылки 
 Кондулуков А., Михеев Д., Воронов А. Александр Иванович Козлов — биография // to-name.ru
 «Этот День Победы!..» // Сайт Управления делами Правительства Саратовской области по делам архивов
 Мутовин И. Свет памяти. Разведчик Александр Козлов // Вольная Кубань
 Овчинников А. Зачем на самом деле Сталин создал СМЕРШ // Комсомольская правда — 2013, № 81 (26091) — С. 10
 Городской исторический музей города Горячий Ключ
 100-летие со дня рождения Козлова А. И. // Сайт историко-краеведческого музея села Александровское

Разведчики Второй мировой войны
Разведчики СССР
Разведчики Германии
Репрессированные в СССР
Двойные агенты